Моногаров (Моногарова) — фамилия:

 Моногаров, Владимир Дмитриевич (1926—2020) — советский и украинский альпинист.

 Моногарова, Татьяна (род. 1967) — российская оперная певица, сопрано.

См. также 
 Моногарово
 Миногарова
 Домогаров